DFR peut désigner :
 DFR (où DFR provient des noms des fondateurs de la marque : François Désert et Pierre de Font Réaulx), une ancienne marque française de motocyclettes ;
 Design for Reliability, l'ensemble des règles mises en place pour concevoir un circuit intégré ou un système électronique ou encore tout système complexe afin d'assurer sa grande fiabilité.